Valentino – włoski dom mody założony przez Valentino Garavaniego

Osoby noszące nazwisko Valentino 
 Manon Valentino
 Rudolf Valentino

Zobacz też 
 Valentina